Красимир Коев може да се отнася за:

 Красимир Коев (офталмолог)
 Красимир Коев (футболист)